Concacaf League 2019 var den tredje säsongen av Concacaf League, Concacafs andra fotbollsturnering. Turneringen hölls mellan 30 juli och 26 november 2019. Turneringen hade till denna säsongen utökats från 16 till 22 lag, de sex bästa lagen (vinnaren, finalisten, semifinalisterna och de två bäst rankade kvartsfinalisterna) kvalificerade sig för Concacaf Champions League 2020.

Slutspelsträd
{{#invoke:RoundN|N32|style=white-space:nowrap|RD1=Preliminär omgång|RD2=Åttondelsfinaler
|omit_blanks = yes|3rdplace =no|bold_winner = no|score-boxes=3
|skipmatch   = 2;4;6;8;10;12-16

|| Forge|2|0|2| Antigua|1|0|1
|| Comunicaciones|2|1|3| Marathón|1|1|2

|| Belmopan Bandits|1|1|2| Saprissa|3|3|6
|| Robinhood |0|1|1| Capoise|0|1|1

|| Alianza|5|1|6| San Francisco|1|0|1
|| Real Estelí|2|0|2| Santa Tecla |1|1|2

|| Forge|1|1|2| Olimpia|0|4|4
|| Comunicaciones|2|0|2| Guastatoya|1|0|1

|| Saprissa|2|0|1| Águila|0|1|1
|| Robinhood|1|1|2| Independiente|1|2|3

|| Alianza|2|0|2| Tauro|0|1|1
|| Santa Tecla|0|0|0 (2)| San Carlos |0|0|0 (4)

|| Waterhouse |1|1|2 (7)| Herediano|1|1|2 (6)
|| Managua|1|1|2| Motagua|2|1|3

|| Olimpia|2|0|2| Comunicaciones|0|0|0
|| Saprissa|3|1|4| Independiente|2|0|2

|| Alianza|2|0|2| San Carlos|0|1|1
|| Waterhouse|0|0|0| Motagua|2|0|2

|| Olimpia|2|1|3| Saprissa|0|4|'4
|| Alianza|1|0|1| Motagua|1|3|'''4

|| Saprissa|1|0|1| Motagua|0|0|0'}}

Preliminär omgång
Sammanfattning

MatcherAlianza avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 6–1.Ackumulerat slutresultat 1–1. Robinhood avancerade till åttondelsfinal enligt bortamålsregeln.Saprissa avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 6–2.Antigua avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.Comunicaciones avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.Ackumulerat slutresultat 2–2. Santa Tecla avancerade till åttondelsfinal enligt bortamålsregeln.Åttondelsfinaler
Sammanfattning

MatcherMotagua avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.Ackumulerat slutresultat 2–2. Waterhouse avancerade till kvartsfinal efter straffsparksläggning.San Carlos slutresultat 0–0. Waterhouse avancerade till kvartsfinal efter straffsparksläggning.Alianza avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.Independiente avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.Saprissa avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.Comunicaciones avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.Olimpia avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–2.Kvartsfinaler
Sammanfattning

MatcherMotagua avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 2–0.Alianza avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.Saprissa avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 4–2.Comunicaciones avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 2–0.SemifinalerLagen som presterat bäst i turneringen spelar andra matchen på hemmaplan.Sammanfattning

MatcherMotagua avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–1.Saprissa avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–3.FinalLaget som presterat bäst i turneringen spelar andra matchen på hemmaplan.Första matchen

Andra matchen

Kvalificering för Champions LeagueResultat från den preliminära omgången räknas ej med.''

Se även
 Concacaf Champions League 2019
 Caribbean Club Championship 2019
 Caribbean Club Shield 2019

Källor
 Officiell hemsida

2019
Fotbollssäsongen 2019